Бирин — многозначный оним.

 Святой Бирин (англ. Birin; прибл. 600 — 3 декабря 650 или 651) — первый епископ Дорчестерский.
 Бирин — летописный город, упомянутый в «Списке русских городов дальних и ближних» конца XIV века среди киевских городов.
 Бирин — фамилия. Среди известных носителей — Андре́й Алекса́ндрович Би́рин (род. 31 мая 1981, Санкт-Петербург) — российский актёр театра и кино.